Symmetrieprinzip beschreibt:
 allgemein die Heuristik, in geometrischen oder algebraischen Strukturen Symmetrien zu finden und für das Problemlösen zu nutzen
 das Neumannsche Prinzip in der Kristallographie, nach der die Symmetrie der physikalischen Eigenschaften eines Kristalls die Symmetrieelemente der Punktgruppe des Kristalls enthalten muss
 dessen Erweiterung, das Curie-Prinzip
 eine Auffassung von Wahrscheinlichkeit: Alle möglichen Ausgänge eines Zufallsprozesses können demnach in Elementarereignisse zerlegt werden, die gleich (symmetrisch) wahrscheinlich sind. Siehe Wahrscheinlichkeit#Symmetrieprinzip – klassische, laplacesche Auffassung.
 in der Akteur-Netzwerk-Theorie die kausale Ebenbürtigkeit und Unvoreingenommenheit. Insbesondere spielen Naturkräfte als Akteure in Erklärungen von Sozialem hinein (siehe auch Naturalismus), und umgekehrt soziale Prozesse bei der Naturerklärung (siehe auch Wissenschaftssoziologie).